Die Lakeside World Professional Darts Championship 2010 war die 33. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 2. bis zum 10. Januar 2010 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Ted Hankey.  Er verlor im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Dave Chisnall. Den Titel errang Martin Adams, der damit seinen 2. WM-Titel nach 2007 erringen konnte.

Die Titelverteidigerin bei den Damen Francis Hoenselaar verlor bereits in der 1. Runde gegen die spätere Weltmeisterin Trina Gulliver. Damit holte sie ihren insgesamt 8. WM-Titel, den ersten seit 2007.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren. In der 1. Runde scheiterten 11 von 16 gesetzten Spielern.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers fand vom 2. bis zum 4. Januar 2010 statt und wurden im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, das am 5. und 6. Januar 2010 im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde am 7. und 8. Januar 2010 das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele fanden am 9. Januar 2010 statt und wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 10. Januar 2010 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Willy van de Wiel
  Stephen Bunting
  Brian Woods
  Mareno Michels
  Robert Wagner
  Daryl Gurney
  Gary Robson
  Martin Phillips
  Paul Hanvidge
  Dave Chisnall
  Garry Thompson
  Martin McCloskey
  Robbie Green 
  Tony West 
  Paul Carter
  Tony Fleet

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt. Das Finale der Frauen fand am 8. Januar 2010 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Francis Hoenselaar
  Linda Ithurralde
  Deta Hedman
  Rhian Edwards

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2010
Dartwettbewerb in Frimley Green